Li Chen peut désigner :
 Li Chen (né en 1963), un artiste taïwanais ;
 Li Chen (né en 1978), un acteur chinois.
 Li Chen (en poste à Lhassa en 1728 est un amban du Tibet sous la dynastie Qing.